El círculo puede hacer referencia a:

 El círculo (2000), película de Jafar Panahi.
 El círculo (2008), documental de José Pedro Charlo y Aldo Garay.
 El círculo (2013), libro de Dave Eggers.
 El círculo (2017), película de James Ponsoldt.